EKS RX est une écurie de sport automobile suédoise fondée par le pilote suédois Mattias Ekström en 2014. Elle court en Championnat du monde de rallycross depuis sa création et a aligné divers pilotes aux côtés de Mattias Ekström depuis 2014, notamment Pontus Tidemand ou Edward Sandström. Toomas Heikkinen est pilote titulaire en 2016, Reinis Nitišs en 2017. Mattias Ekström est sacré champion pilote et l'équipe devient champion équipe lors de la saison 2016.   

L'équipe reçoit le soutien officiel de la part d'Audi Sport à partir de la saison 2017.   

Après le départ de Heikkinen et Nitišs fin 2017, Andreas Bakkerud rejoint l'équipe à partir de la saison 2018 , et le terme Audi Sport est ajoutée à la dénomination de l'équipe. Audi Sport annonce  son retrait du championnat après 2018 pour se concentrer sur le DTM et la Formule E .

Résultats

Championnat du monde de rallycross

Supercar

Notes et références

Articles connexes

Liens externes 
 
 EKS RX sur le site du championnat du monde de rallycross

Rallycross